Resursbaserad ekonomi kan syfta på:
Resursbaserad ekonomi (BNP) – en ekonomi vars BNP baseras på råvaruutvinning
Resursbaserad ekonomi – en ekonomisk teori som lanserats av Jacque Fresco, se Venusprojektet